een soort oneindige optelling, zie reeks (wiskunde)
 een taxonomisch niveau tussen geslacht en soort, zie reeks (biologie)
 een aantal elkaar opvolgende elementen:
 boekenreeks
 stripreeks
 televisieserie